een gemeente in de provincie Sarangani, Filipijnen, zie Glan (Sarangani)
 een rivier in Oostenrijk, zie Glan (Oostenrijk)
 een rivier in Duitsland, zie Glan (Duitsland)